Шашиашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Шашиашвили, Георгий (род. 1979) — грузинский футболист
 Шашиашвили, Теймураз (род. 1951) — грузинский политик